The Uninvited Guest – film del 1923 diretto da George Dewhurst
Perle vere e perle false (The Uninvited Guest) – film del 1924 diretto da Ralph Ince
The Uninvited Guest – film del 2015 diretto da Brian Ruppert